UD poate fi:

 Udine, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Udmurtia, republică componentă a Federației Ruse, codul ISO 3166-2:RU

Legături externe 
 
  „UD” la acronymfinder.com